Queer as Folk puede referirse a:

 Queer as Folk (1999), una serie británica de televisión sobre un grupo de amigos homosexuales.
 Queer as Folk (2000-2005), la versión estadounidense de la anterior serie europea homónima.
 Queer as Folk (2022)